Пётр Ники́форов:
 Никифоров, Пётр Дмитриевич — советский футболист.
 Никифоров, Пётр Михайлович (1882—1974) — советский государственный деятель, участник революции 1917 года.
 Никифоров, Пётр Михайлович (1941—2003) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда (1981).
 Никифоров, Пётр Никифорович (1912—1987) — марийский советский музыкант, дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств Марийской АССР.
 Никифоров, Пётр Павлович (1917—1971) — Герой Советского Союза.